Zagorje bezeichnet:
 Hrvatsko Zagorje, eine Region in Nordkroatien
 Zagorje ob Savi, eine Stadt und eine Gemeinde in Slowenien
 Zagorje (Kozje), Ort in der Gemeinde Kozje in Slowenien
 Zagorje (Pivka), Ort in der Gemeinde Pivka in Slowenien
 die kroatische Gespanschaft Krapina-Zagorje
 Zagorje (Posušje), Ort in der Gemeinde Posušje in Bosnien und Herzegowina
  für Saager, Ort in den Gemeinden Grafenstein und Ebenthal in Kärnten
 Unter Umständen kann dabei auch auf die Region Zagora in Dalmatien, Kroatien, geschlossen werden.